A ABT CUPRA Formula E Team é uma equipe alemã de automobilismo que atualmente disputa a Fórmula E, campeonato este que é organizado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

História 

Em 2014, a Abt Sportsline criou uma equipe sob a bandeira Audi Sport denominada Audi Sport ABT, que a partir de 2015 passou a se denominar ABT Schaeffler Audi Sport, para competir na categoria de corridas elétricas, a Fórmula E, que teve sua temporada inaugural iniciada naquele ano. Campeonato este que é organizado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A equipe alcançou com o piloto brasileiro Lucas Di Grassi, a primeira vitória da história da categoria. Di Grassi conquistou também pela ABT o título da Fórmula E na temporada de 2016–17.

A equipe já era patrocinada pela Audi desde sua criação. Posteriormente, a montadora alemã intensificou a parceria com aporte financeiro e técnico. Culminando com o anúncio feito pela Audi, em 7 de julho de 2017, que ela assumiria o controle da equipe a partir da temporada de 2017–18, e a renomeação do time para Audi Sport ABT Schaeffler. Porém, a parceria entre as duas empresas continuou para além da temporada 2017–18, com a equipe sendo coordenado in loco nos ePrixs pelo pessoal da ABT, mas com a montadora comandando as ações do time por completo.

A parceria da ABT com a Audi foi encerrada com a retirada da fabricante alemã no final da temporada 2021–22. No entanto, após ficar uma temporada longe do campeonato, em 4 de maio de 2022, a Abt Sportsline anunciou seu retorno ao grid da Fórmula E com sua nova equipe "ABT CUPRA Formula E Team" na temporada 2022–23. E, em julho de 2022, a equipe assinou um contrato de múltiplos anos para utilizar trens de força da Mahindra a partir da temporada de 2022–23.

Resultados 
(legenda) (resultados em negrito indicam pole position; resultados em itálico indicam volta mais rápida)

Notas
* Temporada ainda em andamento.† – Não completaram a prova, mas foram classificados, pois concluíram 90% da prova.

Notas

Ligações externas 
  
 

Equipas de automobilismo da Alemanha
Equipes de Fórmula E